Tichý, Tichy:
 Tichy (Argélia)
 Brian Tichy
 Jana Tichá
 Jiří Tichý
 Lajos Tichy
 Miloš Tichý